Звірик Анатолій Петрович (1937—2017) — український поет, прозаїк, сатирик, публіцист. Член Національної спілки письменників України.
 Звірик Микола Володимирович (* 1985) — сержант запасу ЗСУ, учасник російсько-української війни.